La Fiancée d'Abydos peut être le titre : 
 d'un poème de Lord Byron publié en 1813
 d'une peinture de Eugène Delacroix de 1857, conservée au Musée du Louvre
 d'un opéra de Jules Adenis et Adrien Barthe créé le  au Théâtre-Lyrique